ATJ steht für:
 Flughafen Antsirabe (IATA-Code) in Antsirabe, Provinz Antananarivo, Madagaskar
 Association of Teachers of Japanese, eine nicht-politische Organisation von Einzelpersonen und Institutionen, die das Studium der japanischen Sprache, Literatur, Kultur und Pädagogik fördern
 Antiteroristička jedinica (kroatisch für Anti-Terror-Einheit), Spezialeinheiten der kroatischen Polizei oder des Militärs zur Terrorismusbekämpfung und Geiselbefreiung, siehe z. B. ATJ Lučko
 Austauschjahr, siehe Schüleraustausch

AT/J steht für:
 Beendigungsanteil - Zolllager, siehe Zollabfertigung #Belegarten

atj steht für:
 Atikamekw (Sprache) (ISO-639-3-Code), Cree-Dialekt der Atikamekw

ATJ